Ба́бье ца́рство:
 Бабье царство
 «Бабье царство» — рассказ А. П. Чехова, 1893.
 «Бабье царство» — кинофильм, снятый на студии Мосфильм, 1967.